Cryptosiphum är ett släkte av insekter som beskrevs av Buckton 1879. Cryptosiphum ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Cryptosiphum